Sea Breeze (North Carolina), plaats in de Amerikaanse staat North Carolina.
 Sea Breeze (cocktail), cocktail met wodka en vruchtensap.